Yes Mccan, né sous le nom de Jean-François Ruel le  à Granby, est un rappeur et acteur québécois.

Vie personnelle 
De  à , il était en couple avec la comédienne Charlotte Aubin.

Musique 
De 2011 à 2018, Yes McCan faisait partie du groupe Dead Obies. Il annonce son départ du groupe pour se concentrer sur sa carrière solo le .

Yes McCan a publié deux albums solos :
 2017 : PS. Merci pour le love
 2018 : OUI (tout, tout, tout, toutttte )

Télévision 
Il a incarné le proxénète Damien Stone (alias Antoine Tremblay) dans la série Fugueuse, diffusée sur la chaîne TVA à l'hiver 2018. Il est de retour dans la Saison 2, diffusée en .

Notes et références 

Rappeur québécois